Duchamp est un patronyme répandu porté notamment par une famille d’artistes d'origine normande :

 Marcel Duchamp (1887-1968), peintre et sculpteur, inventeur des ready-made ;
 Raymond Duchamp-Villon (1876-1918), sculpteur ;
 Jacques Villon, né Gaston Émile Duchamp (1875-1963), peintre et graveur ;
 Suzanne Duchamp (1889-1963), peintre.

Autres
 Alexina Duchamp (1906-1995), la seconde femme de Marcel Duchamp ;
 Capucine Duchamp (née en 1998), ventriloque et humoriste française ;
 Christine Duchamp (née en 1974), joueuse française de hockey sur glace féminin et de roller in line hockey ;
 James Ollivier, de son vrai nom James Gaston Raymond Duchamp (1933-1997), chanteur et musicien français.
 Victor Duchamp (1815-1887), homme politique français.

Voir aussi 

Le théâtre Duchamp-Villon à Rouen. 
Le prix Marcel-Duchamp. 

Homonymie de patronyme